Ралука Олару і Іпек Сойлу були чинними чемпіонками, але цього разу Олару вирішила взяти участь у турнірі в Ухані. Сойлу грала в парі з Іриною Хромачовою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у півфіналі їх перемогли Тімеа Бабош і Андреа Главачкова.

Бабош і Главачкова потім вибороли титул, перемігши у фіналі пару Нао Хібіно і Оксана Калашникова з рахунком 7–5, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Tashkent Open, парний розряд
Tashkent Open 2017